denominação de certas áreas protegidas, cuja definição pode variar de acordo com a legislação do país. Às vezes é usada como sinônimo de áreas protegidas (ver Reserva florestal)
 uma das categorias da classificação de áreas protegidas da UICN (ver Reserva natural estrita)
 uma das categorias da legislação sobre áreas protegidas em Portugal (ver Área protegida em Portugal)

Desambiguação